2 miejscowości w Polsce: 
 Wyłudy – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin 
 Wyłudy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Pozezdrze